Die Hamburg European Open 2022 waren ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Juli 2022 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Gstaad die EFG Swiss Open Gstaad gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Hamburg European Open, welche zur ATP Tour 500 gehörten, zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Die Titelverteidiger waren Pablo Carreño Busta im Einzel sowie Tim Pütz und Michael Venus im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.770.865 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 1.911.620 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 16. und 17. Juli 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen ein Lucky Loser im Einzel und eine Paarung im Doppel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Hamburg